Nighthawks kan syfta på:

 Nighthawks – en målning från 1942 av den amerikanske målaren Edward Hopper, se Nattugglor
 Nighthawks (1981) – en amerikansk film från 1981, originaltitel Nighthawks
 Nighthawks at the Diner – den amerikanska musikern Tom Waits tredje album från 1975

Se även
 Lockheed F-117 Nighthawk –  ett flygplan utvecklat av det amerikanska företaget Lockheed Corporation